Jméno Tasov se objevuje v názvech více článků:

obce
 Tasov (okres Hodonín) – obec v okrese Hodonín
 Tasov (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou

zříceniny 
 Tasov, též Hrádek – zřícenina tvrze u obce Tasov (okres Žďár nad Sázavou)
 Dub (hrad), též Tasov, Tassenberg, Tasenberk – zřícenina hradu u obce Tasov (okres Žďár nad Sázavou)
 Hřebeč#Tvrz Tasov – zřícenina tvrze u obce Hřebeč (okres Kladno)

literatura

 Tasov (kniha) – kniha tasovského rodáka Jakuba Demla

Externí odkazy